Мурция, Мурсия, Муртея, Миртея или Миртеа — имена древнейшей римской богини, в честь которой был воздвигнут храм в долине между Авентинским и Палатинским холмами в Древнем Риме. Мурция наиболее известна своей ассоциацией с Венерой, римской богиней любви, с которой она позже отождествлялась под именем Венера Мурция.

Богиня ранних времён 
Первоначально Мурция была богиней римской мифологии. Из-за неизвестного происхождения все знания о её истинной природе уже были утрачены во времена Древнего Рима, хотя считается, что это римская богиня мирта.

Этимология 
Римские знатоки и антикварии по-разному объясняли происхождение имени Мурция. Наиболее популярна версия Марка Теренция Варрона, который связывал имя с myrtea, происходящей от латинского myrtus, со значением мирт, полагая, что земля, занимаемая местом поклонения богине в Риме, была изначально засажена миртом. Кроме того, считалось, что имя указывает на особую связь богини, а затем и Венеры, с указанным растением.

Некоторые авторы, в основном христианские священнослужители, предпочитали выводить эпитет муркус, то есть глупый или неуклюжий, с целью дискредитации языческого культа. Наконец, другие получают его от сиракузского слова μυκρός, нежный.

Место культа 
Согласно Платнеру и Эшби, Мурцией также называли место поклонения богине, расположенное в долине между Палатином и Авентином в Риме. Плиний Старший, Мавр Сервий Гонорат и Плутарх отмечают, что в древние времена перед храмом стояла роща миртовых деревьев. Место, где поклонялись богине, описано различными классическими авторами как ara vetus (древний алтарь), sacellum (маленький храм без крыши), fanum (священный уголок) и aedes (маленький храм, который не имел официального освящения), но он, вероятно, состоял из простого алтаря, впоследствии окружённого стеной.

Венера Мурция 
Мурция была тесно связана, даже этимологически, с миртом, который, с другой стороны, также был священным для Венеры.
Эта взаимосвязь привела к отождествлению древнейшей богини с Венерой, так что Мурция и варианты её имени стали эпитетами богини любви, обычно используемыми, чтобы подчеркнуть её связь с миртом.

Помимо места поклонения, у Венеры Мурции была статуя, которая упоминается в работах Тертуллиана, Апулея, Варрона и Аврелия Августина и других.

Производные топонимы 

Постройки Большого цирка занимали долину, где находилось место поклонения, но алтарь был сохранён и был включён в корпус цирка, на юго-восточном конце пути, в части, ближайшей к Авентину. Культ Венеры Мурции, наряду с культом других богов, отправлялся в корпусе цирка. Часть пути и цирка возле священного места называли metæ Murcia (цель Мурции), а само место часто упоминается как ad Murciæ (рядом с Мурцией) и долина, где находился цирк, Vallis Murcia или Murciæ (Мурция или долина Мурции). Память об этом последнем географическом названии всё ещё присутствует в современном Риме с
Via di Valle Murcia и Roseto Comunale di Valle Murcia; розовый сад превратился в туристическую достопримечательность, расположенную недалеко от Большого цирка и, следовательно, недалеко от первоначального расположения священного места.

Некоторые учёные предложили в качестве возможного происхождения названия Мурсия, относящегося к испанскому городу с таким названием, гипотетический древний культ Мурции или Венеры Мурции в районе, где в настоящее время расположен город, и предположительно здесь было изобилие мирта. Первым, кто предположил это, был Франсиско Каскалес в своём труде «Исторические речи об очень благородном и верном городе Мурсии» (Discursos históricos de la muy noble y muy leal ciudad de Murcia), опубликованном в 1621 году.

Хотя происхождение названия места остаётся неясным, нельзя исключать этимологию, предложенную Каскалесом.

Примечания

Используемая библиография 
 
 
  sub vocem:
 «Circus Maximus»
 «Murcia»
 «Vallis Murcia»

Дополнительная библиография 
 
 

Богини в римской мифологии